Ретамаль-де-Льерена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 96 км². Население — 499 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 125 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса